Khader ist der Familienname folgender Personen:

 Jamal Khader (* 1964), jordanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof im Lateinischen Patriarchat von Jerusalem
 Naser Khader (* 1963), dänischer Politiker